Куби́ца:

 Кубица, Вацлав (1926—1992) — чешский этномузыковед.
 Кубица, Любомир (род. 1979) — чешский футболист.
 Кубица, Роберт (род. 1984) — польский автогонщик.